Lothar – variante in diverse lingue del nome proprio Lotario
Lothar – personaggio dei fumetti di Mandrake il mago
Lothar – personaggio dei fumetti dei Meta-baroni
Anduin Lothar – personaggio dell'universo di Warcraft
Tempesta Lothar – ciclone che devastò nel dicembre 1999 la Francia, la Germania meridionale e la Svizzera
7688 Lothar – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Lotar